Příjmení Pahl nosí více významných osobností:

 Auguste Pahl (1855–1965) – nejstarší žena na světě v letech 1963–1965
 Georg Pahl (1900–1963) – německý novinářský fotograf a novinář
 Ray Pahl (1935–2011) – britský sociolog

Externí odkazy